Фаусти́н ():
 Фаустин — имя, которое носили некоторые христианские святые.
 Фаустин и Иовита (ум. 120) — мученики из Брешии.
 Фаустин — римский император-узурпатор в 273(?)-274 годах.
 Фаустин (+302 или 303) — римский мученик.
 Фаустин (IV век) — римский пресвитер, христианский писатель.